Leonardo Acústico é um álbum de vídeo do cantor Leonardo, lançado em 2005.

Faixas 
 Feitiço 
 Eu Juro (I Swear)
 Pareço Um Menino
 Não Aprendi Dizer Adeus
 Mais Uma Noite Sem Você
 Essa Noite Foi Maravilhosa
 Quero Acender Teu Fogo (Candela)
 Doce Mistério Deu Medo / Um Sonhador Tentei Te Esquecer Solidão Entre Tapas E Beijos Meu Mel (Music)
 Não Olhe Assim
 Desculpe, Mas Eu Vou Chorar
 Jogo De Orgulho
 Paz Na Cama / Cadê Você
 Temporal De Amor / Pense Em Mim
 Cerveja / Festa De Rodeio

Músicos 
 Zé Antonio: piano acústico, orgão Hammond e piano Rhodes
 Bosco Fonseca: piano acústico
 Claudio Baeta: bateria
 Elias Almeida: violão e guitarra acústica
 Ney Marques: bandolim, violão e dobro
 Teneson Caldas: flugel e trompete
 Sumé: sax alto e flauta
 Adair Torres: steel guitar e violão
 Chacal: percussão
 Dani e Perle: vocal
 Quarteto de Cordas
 Jody March, Andréa Campos: violinos
 Tânia Kier: viola
 Patricia Ribeiro: cello
 Sexteto de Cordas
 Alejandro Ramirez: violno spalla
 Alex Braga, Luiz Brito, Teco: violinos
 Alexandre de Leon: viola
 Adriana Holtz: cello

Autoração 
 Ronaldo Martines: autoração
 Leo Ferraz: telas
 Selene: legendas (sintesis)
 Oswaldo Malagutti Jr.: supervisão geral

SONY BMG 
 Marketing e A&R: Alexandre Schiavo, Sergio Bittencourt, Roberto Verta, Heloisa Rodrigues, Paula Melo, Luis Felipe Couto, André Mattos, Bernardo Silva

Certificações 

Álbuns de Leonardo
Álbuns acústicos
Álbuns de vídeo de 2005
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns produzidos por César Augusto
Álbuns lançados pela Sony BMG